Estefanita puede referirse a:

 Estefanita, la Orden de San Esteban de Hungría.
 Estefanita o stephanita, un mineral.